Хе́пберн, Хе́пбёрн (, произносится /ˈhebən/ или /ˈhebə:n/) — английская фамилия.

Известные носители:
 Хепберн
 Хепберн, Адам, 2-й граф Ботвелл — Адам Хепберн (англ. Adam Hepburn; ок.1492 — 1513), 2-й граф Ботвелл (Bothwell).
 Хепберн, Джеймс, 4-й граф Ботвелл — Джеймс Хепберн (англ. James Hepburn; ок. 1535 — 14 апреля 1578) — 4-й граф Ботвелл в 1556—1567 годах, герцог Оркнейский, шотландский дворянин, третий муж королевы Шотландии Марии Стюарт, брак с которым привел к свержению королевы в 1567 году
 Хепбёрн
 Хепберн, Патрик, 3-й граф Ботвелл — Патрик Хепберн (англ. Patrick Hepburn; 1512—1556), 3-й граф Ботвелл (с 1513 г.) — шотландский барон из рода Хепбернов
 Хепбёрн, Алекс (род. 1986) — британская певица и композитор.
 Хепбёрн, Одри (1929—1993) — британская актриса и фотомодель.
 Хепбёрн, Кэтрин (1907—2003) — американская актриса.
 Хепбёрн, Майкл (род. 1991) — австралийский трековый и шоссейный велогонщик, пятикратный чемпион мира на треке.
 Хэпбёрн, Джеймс Кёртис (1815—1911) — американский миссионер, популяризатор одной из форм романизации японского языка — системы Хэпбёрна.
 Хепбёрн, Росс (род. 1972) — шотландский кёрлингист.

См. также 
 Система Хэпбёрна, «хепбёрн» или «хэпбёрн» — набор правил для транскрибирования японского языка при помощи латинского алфавита
 Хебборн, Эрик

Примечания